Het seizoen 1999/2000 van RKC Waalwijk was het 16de jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam voor het 12de opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de zestiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond voor het tweede opeenvolgende seizoen onder leiding van Martin Jol. Onder zijn hoede eindigde de club uiteindelijk op de elfde plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de kwartfinale, waarin Vitesse met 1-0 te sterk was.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 1999/00 en onder leiding van trainer-coach Martin Jol als elfde eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

2000
RKC Waalwijk